El Progreso (span. für „Der Fortschritt“) ist der Name folgender Städte und Regionen:

in Ecuador:
 El Progreso (Azuay), Ortschaft und Parroquia rural im Kanton Nabón, Provinz Azuay
 El Progreso (El Oro), Ortschaft und Parroquia rural im Kanton Pasaje, Provinz El Oro
 El Progreso (Galápagos), Ortschaft und  Parroquia rural im Kanton San Cristóbal, Provinz Galápagos

in Guatemala:
 El Progreso (Departamento), guatemaltekisches Departamento
 El Progreso, alternativer Name von Guastatoya, Hauptstadt des o. g. Departamentos
 El Progreso (Jutiapa), guatemaltekische Gemeinde

in Honduras: 
 El Progreso (Honduras), honduranische Stadt

in Mexiko:
 El Progreso (Bella Vista), Ort in Chiapas, Mexiko
 El Progreso (Cacahoatán), Ort in Chiapas, Mexiko
 El Progreso (La Trinitaria), Ort in Chiapas, Mexiko
 El Progreso (Las Margaritas), Ort in Chiapas, Mexiko
 El Progreso (Palenque), Ort in Chiapas, Mexiko
 El Progreso (Salto de Agua), Ort in Chiapas, Mexiko
 El Progreso (San Fernando), Ort in Chiapas, Mexiko
 El Progreso (Chichiquila), Ort in Puebla, Mexiko
 El Progreso (Guadalupe Victoria), Ort in Puebla, Mexiko
 El Progreso (Hueytamalco), Ort in Puebla, Mexiko
 El Progreso (Tepexi de Rodríguez), Ort in Puebla, Mexiko
 El Progreso (Zacapoaxtla), Ort in Puebla, Mexiko
 El Progreso (Guasave), Ort in Sinaloa, Mexiko
 El Progreso (Mocorito), Ort in Sinaloa, Mexiko
 El Progreso (Martínez de la Torre), Ort in Veracruz, Mexiko

El Progreso ist auch der Name:
 einer spanischen Zeitung, siehe El Progreso (Zeitung)

Siehe auch
 Progreso